Maltese Premier League 2017/2018 var den 103:e säsongen av Maltas högstaliga i fotboll.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Källor
 MFA.com.mt 

2017 i Malta
2018 i Malta
Premier League Malta
2017/2018